Украї́нська радика́льна па́ртія може мати такі значення:

 Українська радикальна партія (УРП)
 спершу Русько-українська радикальна партія, заснована у Львові 4 жовтня 1890 року.
 з 1926 року — Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП).
 Українська радикальна партія — створена в Києві в кінці 1904 року.
 Українська демократично-радикальна партія (УДРП) — створена в Києві в кінці 1905 року.
 Українська Радикально-Демократична Партія — колишня назва сучасної Радикальної партії Олега Ляшка .